Chisasibi peut faire référence à :
 la Nation crie de Chisasibi, une Première Nation crie du Québec au Canada
 Chisasibi, un village cri du Québec au Canada
 Chisasibi, une terre réservée crie du Québec au Canada

Homonymie